Marianna puede referirse a:
Marianna (Arkansas), una ciudad ubicada en el condado de Lee en el estado estadounidense de Arkansas.
Marianna (Florida), una ciudad ubicada en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Florida.
Marianna (Pensilvania), un borough ubicado en el condado de Washington en el estado estadounidense de Pensilvania.